

Манліус — місто, штат Нью-Йорк
 Манліус — селище, штат Іллінойс
 Манліус — селище, штат Нью-Йорк